Novák se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 František Antonín Novák
 Josef Novák
 Ottomar Pravoslav Novák